Příjmení Dostal/Dostalová nese více různých osobností:

 Adolf Bohuslav Dostal (1873–1940), český spisovatel a režisér
 Albin Dostal (1896–1971), rakouský politik (SPÖ)
 Christoph Dostal (* 1972), rakouský herec
 Ernst Dostal (1951/2–1973), rakouský zločinec
 Frank Dostal (1945–2017), německý hudebník
 Hana Dostalová (1890–1981), česká malířka a návrhářka
 Hermann Dostal (1874–1930), rakouský skladatel
 Karel Dostal (1884–1966), český režisér a herec
 Leopolda Dostalová (1879–1972), česká herečka, správná původní podoba jejího jména je Dostalová
 Lillie Claus-Dostal (1905–2000), rakouská operetní zpěvačka
 Marie Dostalová (1877–1903), česká malířka
 Nico Dostal (1895–1981), rakouský skladatel
 Olga Dostalová (1876–1921) – první manželka Jaroslava Preisse
 Václav Dostal (1888–1915), československý legionář

Podobná příjmení 
 Dostál

Externí odkazy 
 

Česká příjmení